Села:
 Водяна Балка — Полтавська область, Диканський район
 Водяна Балка — Харківська область, Валківський район

Див. також 
 Балка Водяна (заказник)